Glosa puede referirse a:

Literatura
 Glosa: es una nota escrita en los márgenes o entre las líneas de un libro.
 Glosa castellana al Regimiento de príncipes: expone de forma sistemática en Castilla el modelo trifuncional del pensamiento político aristotélico. 
 Glosas Emilianenses: son pequeñas anotaciones manuscritas a un códice en latín, realizadas en varias lenguas. 
 Glosas Silenses: son comentarios en lengua romance peninsular realizados por copistas medievales en los márgenes de un texto en latín.
 Glosas de Reichenau: es uno de los glosarios medievales más importantes para el conocimiento del latín del siglo VIII.

Contabilidad y Fiscalización
 Glosa: Revisión legal, numérica, contable o fiscal. Es sinónimo de Auditoría. Ejemplo: Glosa Aduanera

Biología
 Glosa (insectos) o Lengua: son las piezas bucales en las abejas, que están adaptadas para succionar el néctar.

Otros
 Glosa (lengua auxiliar): Lengua auxiliar internacional.

Enlaces externos